A19, A-19 ou A.19 est un sigle qui fait référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 Aero A.19, un biplan monoplace ;
 A19, une classe de sous-marins anaérobies suédois ;
 Torpilleur allemand A19, coulé en 1917.

Médecine 
 Tuberculose miliaire d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Arrows A19, une Formule 1 de 1998.

Transports 
Aéronautique 
 Saunders-Roe A.19 Cloud, un avion de transport de passagers britannique.

Autoroutes
  Autoroute allemande A19 reliant Rostock à Wittstock ;
  Autoroute belge A19 reliant Courtrai à Ypres ;
  Autoroute française A19 reliant Sens à Artenay ;
  Autoroute italienne A19 reliant Palerme à Catane ;
  Autoroute kazakh A19 reliant Terenkol à la frontière russe ;
  Autoroute portugaise A19 reliant Batalha à Leiria ;
  Autoroute québécoise 19 (A-19) reliant Montréal à Laval.

Camion
 Alfa Romeo A19, un camion du constructeur italien Alfa Romeo.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de risque de chutes de pierres en France.

Route
  Route britannique A19 reliant Doncaster à Seaton Burn.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres